Лённквист () — шведская фамилия. Известные носители:

 Лённквист, Барбара (род. 1945) — шведский литературовед.
 Лённквист, Ларс (род. 1957) — шведский ориентировщик.